Smith Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Smith Corners (New York)
 Smith Corners (Ohio)
 Smith Corners (Pennsylvania)